Алашки Енджиниъринг Кънстръкшънс () е българска компания в областта на проектирането и строителното инженерство със седалище в София. Основана е през 1996 г. от д-р Илия Алашки. Основни дейности на компанията са проектиране на стоманенобетонни, стоманени и дървени конструкции, хидротехнически съоръжения, укрепване на изкопи и специално фундиране.

Разработване на софтуер 
През 1997-2002 изпълнителният директор на компанията разработва софтуер, наречен GaLa Reinforcement, като част от своята докторантура. GaLa Reinforcement е програма за цялостен анализ на стоманобетонни елементи, подложени на действието на осова сила и общо огъване. Програмата изчислява необходимата армировка, проверява заложената армировка, изчертава области на носимоспособност, изчислява напрежения, деформации, кривини и коравини (в стадий II, с отчитане на пълзенето) и широчината на отваряне на пукнатини за произволни сечения. Софтуерът е с регистрирани потребители в над тридесет държави: България, САЩ, Италия, Белгия, Канада, Холандия, Испания, Португалия, Швеция, Исландия, Обединено Кралство, Южна Корея, Гърция, Колумбия, Сингапур, Сайпан, Китай, Тайван, Виетнам, Ел Салвадор, Бразилия, Ирландия, Мексико, Чили, Турция, Нова Зеландия, Франция, Хаити, Словения, Никарагуа, Филипини, Саудитска Арабия, Катар, Австрия, Обединени Арабски Емирства.

Значими проекти

Търговски центрове 
 Мол Баня Лука, Баня Лука, Босна и Херцеговина
 Парадайс център, София, България 
 Гранд Мол, Варна, България
 Мол Варна, България
 Плаза Уест София, България
 Мега Мол Люлин, София, България

Летища 
 Летище София Терминал 2, София, България

Жилищни сгради 
 Advanced Architectural Apartments , София, България
 Red Apple, София, България

Сеизмична рехабилитация 
 Национален стадион „Васил Левски“, София, България

Награди 
 2011 – Хотел-галерия Графит, Варна – победител – Сграда на годината 2011 България – категория: Хотели и ваканционни комплекси 
 2013 – Red Apple, София – победител – Сграда на годината 2013 България – категория: Жилищни сгради 
 2013 – Парадайс център, София – победител - Сграда на годината 2013 България – категория: Търговски сгради

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Строителни предприятия
Предприятия в София